Флаг муниципального образования Ку́зьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 января 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5808.

Описание 
«Флаг муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в белом, голубом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле червлёный (красный) дракон, свившийся по ходу солнца в разомкнутое вверху справа кольцо вокруг лазоревого (синего, голубого) драгоценного камня, и опирающийся на камень лапами».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Символ красного дракона наряду с равносторонним шестиугольником — драгоценным камнем — означает, что новый посёлок городского типа Кузьмоловский возник благодаря строительству двух химических производств — ГИПХ и «Изотоп». Панно с использованием шестиугольников с портретами известных учёных химиков украшает фойе Кузьмоловского ДК.

Дракон символизирует силу и мощь, кроме того свернувшийся в кольцо дракон как бы охраняет собой так называемый «лазоревый драгоценный камень» — историю становления, прошлое посёлка; лазоревый драгоценный камень (шестиугольник) также напоминание о ГИПХе — аллегория химии. Первоначально деревня Кузьмолово возникла при маленьком озере Ламми, что в переводе с финского означает пруд — начало истории Кузьмолово, ставшего небольшим городком, благодаря развитию химической промышленности.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, мира, любви, возвышенных устремлений.

Примечания